Fahlberg ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Fahlberg (1850–1910), deutscher Chemiker
 H. L. Fahlberg, Pseudonym von Hans Werner Fricke (1916–?), deutscher Autor 
 Samuel Fahlberg (1758–1834), schwedischer Arzt 
 Ulrich Fahlberg (* 1939), deutscher Orgelbauer in Eberswalde

Siehe auch:
 Fahlenberg
 Falberg
 Fallberg
 Fahlberg-List
 Pfahlberg
 Vahlberg (Begriffsklärung)